Het seizoen 2007/2008 van Sparta Rotterdam was het 53ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Sparta speelde in de voorbereiding op het seizoen tien oefenwedstrijden. Zeven keer won de ploeg, onder meer van FC Den Bosch (2-0) en FC Volendam (2-1). Tegen Swansea City FC werd gelijkgespeeld: 2-2. Van twee internationaal hoger aangeslagen tegenstanders – Getafe CF (1-6) en FC Paços de Ferreira (1-2) – verloor de club uit Spangen.

Trainer-coach was Gert Aandewiel, maar de opvolger van Wiljan Vloet werd ontslagen op 11 november 2007, een dag na de 2-0 nederlaag tegen VVV-Venlo. Daarna nam assistent Adri van Tiggelen tot de winterstop de honneurs waar, tot de aanstelling van Foeke Booy op 24 december. Fred Grim bleef eerste assistent-trainer. Voor de veldtraining werd de technische staf aangevuld met oud-speler Geert Meijer als tweede assistent.

Sparta speelde zich veilig door op de voorlaatste speeldag, op 13 april 2008, op eigen veld met 4-2 te winnen van sc Heerenveen. Na een ruststand van 0-2 (doelpunten Daniel Pranjic en Gerald Sibon) scoorden achtereenvolgens Charles Dissels, Nourdin Boukhari, Sjaak Polak (strafschop) en Marvin Emnes op Het Kasteel.

In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde op eigen veld van NAC Breda (2-3). De beslissende treffer kwam in de 79ste minuut op naam van Anthony Lurling.

Topscorers van Sparta werden Nourdin Boukhari en Marvin Emnes, beiden met acht doelpunten. Technisch directeur Danny Blind vertrok al na één jaar bij Sparta, zo werd bekend in mei 2008. Hij stapte over naar AFC Ajax en volgde in Amsterdam de opgestapte Martin van Geel op. Blind was eerder bij Ajax in dienst als speler (372 competitieduels), jeugdtrainer, hoofd opleidingen, manager spelerszaken en hoofdtrainer. In die laatste rol werd hij in 2006 ontslagen.

Transfers

Aangetrokken

Gehuurd

Vertrokken

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2008
Nederlandse voetbalclub 2007/08